Нир-Саут-Сайд, Нир-Саутсайд (, Near Southside):

  — общественный район Чикаго, Иллинойс, США, к югу от центрального делового района Луп.
  — район Сент-Луиса, штат Миссури.
  — исторический район США площадью 140 га, внесённый в Национальный реестр исторических мест с 1990 года.